Lauret pode se referir a:
 Lauret (Hérault)
 Lauret (Landes)

Desambiguações de topônimos